Све́тлость (также Светлейшее Высочество; , ) — титулование (перед именем или собственно титулом), соответствующее титулу владетельных князей и некоторых герцогов.

Германия 
Германское титулование Durchlaucht ведёт своё происхождение от  и впервые было даровано императором Карлом IV в 1356 году курфюрстам; члены курфюршеских домов получили титул «Светлейшее Высокородие» (). Затем в 1742 году император Карл VI позволил всем владетельным князьям титуловаться Durchlaucht, а курфюрстам — «Курфюршеская Светлость» ().

В 1825 году постановлением сейма Германского союза титулование Durchlaucht было присвоено также князьям — главам медиатизированных владетельных домов. В 1829 году сейм также постановил графам — главам медиатизированных владетельных домов титуловаться «Сиятельство» (). В настоящее время титул светлости носят члены княжеской семьи Лихтенштейна.

Младшие сыновья и все дочери владетельных княжеских домов Липпе-Детмольд, Шаумбург-Липпе, Вальдек-Пирмонт, Шварцбург-Рудольштадт, Шварцбург-Зондерсхаузен, старшей и младшей линии Рёйсс носили титул «Великокняжеская Светлость» ().

Франция 
Во Франции право на титул «Светлость» () имели принцы и принцессы крови, а также «иностранные принцы» — члены владетельных княжеских домов (например, Монако).

Испания 
В Испании титул «Светлейший сеньор»  — одно из титулований инфантов.

Россия 

В России титул светлейший был пожалован в петровское время лично А. Д. Меншикову и Д. К. Кантемиру, ранее возведённым в княжеское достоинство Священной Римской империи, за особые государственные заслуги.

Впоследствии наследственный титул светлости жаловался как вместе с княжеским (графы М. И. Кутузов, И. Ф. Паскевич), так и отдельно от него (потомственные князья П. М. Волконский, Д. В. Голицын).

По «Учреждению об Императорской фамилии» до 1886 года титул Светлость присваивался младшим детям правнуков императора и их потомству в мужском поколении (см. Князь императорской крови), а после 1886 года — всем правнукам и нисходящим мужским законным потомкам членов Императорского Дома.

Список российских дворянских родов Российской и Священной Римской Империй, пожалованных титулом Светлейшего князя 
1. Князь Меншиков, Александр Данилович — пожалован титулом Светлости Императором Петром Великим в 1707 году.

2. Князь Кантемир, Дмитрий Константинович — пожалован титулом Светлости Императором Петром Великим в 1711 году.

|3. Князь Долгоруков, Иван Алексеевич — пожалован титулом Светлости Императором Петром II в 1729 году.

5. Граф Орлов, Григорий Григорьевич — пожалован титулом князя и Светлости Императором Иосифом II и признан Императрицей Екатериной Великой в 1772 году.

6. Граф Потёмкин, Григорий Александрович — пожалован титулом князя и Светлости Императором Иосифом II и признан Императрицей Екатериной Великой в 1776 году.

7. Граф Зубов, Платон Александрович — пожалован титулом князя и Светлости Императором Францем II и признан Императрицей Екатериной Великой в 1796 году.

8. Граф Безбородко, Александр Андреевич — пожалован титулом князя и Светлости Императором Павлом I в 1797 году.

10. Лопухин, Пётр Васильевич — пожалован титулом князя и Светлости Императором Павлом I в 1799 году.

11. Граф Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович — пожалован титулом князя и Светлости Императором Александром I в 1812 году с добавлением прозвища «Смоленский».

12. Граф Салтыков, Николай Иванович — пожалован титулом князя и Светлости в 1814 году.

13. Граф Разумовский, Андрей Кириллович — пожалован титулом князя и Светлости в 1815 году.

14. Графиня Ливен, Шарлотта Карловна — пожалована титулом княгини и Светлости Императором Николаем I в 1826 году.

15. Граф Паскевич, Иван Фёдорович — пожалован титулом князя и Светлости Императором Николаем I в 1831 году с добавлением прозвища «Варшавский».

16. Князь Дадиани Леван Григорьевич — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1834 году.

17. Князь Дадиан-Мингрельский Георгий Григорьевич — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1834 году.

18. Князь Шервашидзе, Михаил Георгиевич — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1834 году.

19. Князь Волконский, Пётр Михайлович — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1834 году.

20. Граф Витгенштейн, Пётр Христианович — пожалован титулом князя и Светлости прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III в 1834 году.

21. Князь Голицын, Дмитрий Владимирович — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1841 году.

22. Граф Чернышёв, Александр Иванович — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1841 году.

23. Князья Суворов, Александр Аркадьевич и Суворов, Константин Аркадьевич — пожалованы титулом Светлости Императором Николаем I в 1851 году.

24. Князь Воронцов, Михаил Семёнович — пожалован титулом Светлости Императором Николаем I в 1852 году.

25. Князь Грузинский, Иоанн Григорьевич, правнук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

26. Князь Грузинский, Ираклий Александрович, внук царя Ираклия II, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

27. Князь Грузинский, Григорий Ильич, внук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

28. Князь Грузинский, Давид Багратович, внук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

29. Князь Грузинский, Николай Ильич, внук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

30. Князь Грузинский, Георгий Окропирович, внук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

31. Князь Грузинский, Павел Окропирович, внук царя Георгия XII, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

32. Князь Имеретинский, Константин Константинович, внук царя Давида II, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

33. Князь Имеретинский, Николай Константинович, внук царя Давида II, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

34. Князь Имеретинский, Александр Константинович, правнук царя Давида II, — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

35. Князь Багратион-Имеритинский, Александр Дмитриевич, отец Багратион-Имеретинский, Дмитрий Георгиевич — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

36. Князь Багратион-Имеритинский, Дмитрий Дмитриевич, отец Багратион-Имеретинский, Дмитрий Георгиевич — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1865 году.

37. Князь Дадиан-Менгрельский, Андрей Давидович — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1867 году.

38. Князь Горчаков, Александр Михайлович — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1871 году.

39. Демидов, Николай Петрович — пожалован титулом князя и Светлости Императором Александром II в 1866 году с прибавлением фамилии его двоюродного деда Лопухин.

40. Князь Шервашидзе, Георгий Михайлович — пожалован титулом Светлости Императором Александром II в 1875 году.

41. Княгиня Долгорукова, Екатерина Михайловна — пожалована титулом княгини Юрьевской и Светлости императором Александром II в 1880 году для себя и всего её потомства, рождённого от императора Александра II.

42. Граф Шувалов, Павел Андреевич (1846—1885) — пожалован титулом светлейшего князя Воронцова императором Александром III в 1882 году.

43. Граф Шувалов, Михаил Андреевич (1850 1903/4) — пожалован титулом светлейшего князя Воронцова императором Александром III в 1886 году после бездетной кончины брата Павла.

После 1917 года 
1. Эмери, Анна Ивановна — пожалована титулом княгини Романовской-Ильинской и Светлости так называемым императором Кириллом I в 1926 году для себя и всего её потомства, рождённого от Великого Князя Дмитрия Павловича.

2. Кшесинская, Матильда Феликсовна (1872—1971) — пожалована титулом княгини Романовской-Красинской и Светлости так называемым императором Кириллом I в 1935 году для себя и всего её потомства, рождённого от Великого Князя Андрея Владимировича.

3. Графиня Голенищева-Кутузова, Марина Сергеевна — пожалована титулом княгини Романовской-Кутузовой и Светлости так называемым императором Кириллом I в 1935 году для себя лично как супруги Князя Императорской Крови Дмитрия Александровича Романова.

4. Александр Георгиевич Романов пожалован титулом Святейшего князя от так называемой императрицы Марией I в 2022 году.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Титулование «Сиятельство».

Титулы
Дворянство